Retiro désigne notamment :

Toponymes

Retiro, quartier de Buenos Aires.

Retiro, ville de la région du Maule.

El Retiro,  municipalité située dans le département d'Antioquia.

À Madrid :
 Retiro, arrondissement de la ville,
 le parc du Retiro,
 Retiro, station de métro située près du parc.

Biologie 
 Retiro, un genre d'araignées.

Homonymie de toponyme